Les affrontements de 2021 au Darfour sont des affrontements intercommunautaires survenus au Darfour, au Soudan, entre le 16 et le 18 janvier 2021.

Affrontements 
260 personnes ont été tuées durant ces affrontements dont 83 dans des affrontements autour d'un camp de personnes déplacées à l'ouest du Darfour les 16 et 17 janvier 2021 et 47 personnes dans des affrontements entre la tribu arabe Rezegat et la communauté Falata autour d'un village de Taweel, dans le sud du Darfour le 18 janvier 2021.

Notes et références 

Janvier 2021
2021 au Soudan
Darfour